Equino hace referencia a varios artículos:

Zoología
 Equinae, subfamilia de mamíferos placentarios del orden Perissodactyla, a la cual pertenece el caballo.

Lugares
 Equino (Tesalia), antigua ciudad griega de Tesalia.
 Equino (Acarnania), antigua ciudad griega de Acarnania.

Arquitectura
 Equino (arquitectura), elemento circular del capitel de los órdenes dórico, toscano y jónico, que constituye una especie de “almohadilla” bajo el ábaco y encima del collarino.

Además
 Arte equino, arte de representar al caballo; es el subgénero más importante de la animalística o género animalista (fundamentalmente en pintura y escultura).
 Pie equino; en medicina, deformidad del pie humano en la que este se encuentra permanentemente en una posición de flexión plantar.